Археологический музей Согамосо создал археолог Элиэсер Сильва Селис в 1952 году на месте бывшего некрополя цивилизации чибча, территория которого ныне входит в состав городской застройки города Согамосо в Колумбии.

В 2008 г. решением властей музею присвоено имя его основателя.

Этнографический, ботанический и археологический парк 
По археологическим останкам, а также описаниям, оставленным испанскими хронистами, удалось реставрировать здания индейцев, когда-то населявших эту местность — круглые здания с глинобитными стенами и куполовидными тростниковыми крышами.

В ботаническом саду культивируются многочисленные растения местного происхождения.

Храм Солнца 
См. также: :es:Templo del Sol

На основании упомянутых источников и результатов собственных археологических изысканий Сильва Селис смог реконструировать храм с круглым основанием, деревянными колоннами и балками, стенами из бамбука, в ряде случаев покрытыми слоем глины, и тростниковой крышей в виде купола.

Некоторое время археологи полагали, что Храм Солнца был трёхэтажным — эта ошибка возникла из-за неверной интерпретации концентрических окружностей, оставшихся от установки колонн. Интерпретация была опровергнута на том основании, что никто из хронистов, видевших храм, не писал о его многоэтажности. О храме писали Хименес де Кесада и Хуан де Сан-Мартин в связи с произошедшим в нём пожаром.

Кроме того, строительные технологии чибча того времени не позволяли строить многоэтажные здания, если их балки связывались сизалевыми канатами.

Археологический и этнографический музей 
Музей состоит из двух блоков:
 выставочные залы;
 старое музейное здание и жилые помещения для административного персонала.

Выставочные залы находятся в блоке, состоящем из главного двухэтажного корпуса с двумя одноэтажными крыльями.

В одном из залов главного блока находится могила художника Эгинхарда Менгиуса (Eginhard Menghius), который последние десятилетия своей жизни посвятил исследованию этнографии Колумбии.

Коллекции 
В музее представлены антропологическая и этнографическая коллекции, археологические артефакты культуры чибча, а также произведения художников и скульпторов Эгинхарда Менгиуса, Давида Парра Каррансы, Мануэля Леона и Уго Мартинеса Гонсалеса.

Священный источник Кончукуа (Кончупкуа) 
Рядом с археологическим музеем находится источник, который в доколумбову эпоху был посвящён культу солнца. Здесь совершали свои церемонии местный касик и верховный жрец.

Сокровища чибча-муисков 
Сокровища, захваченные конкистадором Гонсало Хименесом де Кесадой на территории Колумбии у чибча-муисков, составили меньшее количество, чем захваченное Франсиско Писарро у инков, как видно из доклада королевских чиновников Хуана де Сан Мартина и Антонио де Лебрихи, принявших личное участие в походе (июль 1539):

Когда заместитель [Хименес де Кесада] вернулся в Тунху, было взвешено имевшееся золото, и взвешенное, составило, как в том, что было захвачено в Тунхе, так и у Согамосо и другое небольшое количество золота, захваченное в крае, вес в сто девяносто одна тысяча и сто девяносто четыре песо чистого золота, и другого, более низкопробного, золота тридцать семь тысяч двести тридцать восемь песо, и другого золота, называемого золотой лом, набралось восемнадцать тысяч триста девяносто песо. Была захвачена одна тысяча восемьсот пятнадцать изумрудных камней, среди которых имеются высококачественные камни, одни крупные, а другие — маленькие, и многообразные.

Примечания

Ссылки 
 en sogamoso.com Museo Arqueológico 

Музеи Колумбии
Археологические музеи
Археология в Колумбии
Достопримечательности Колумбии
Музеи индеанистики